Bengalese hockeyploeg (mannen)
 Bengalese hockeyploeg (vrouwen)